Bazelaire je priimek več oseb:
 Louis-Roger-Joseph de Bazelaire de Boucheporn, francoski general
 Marie-Joseph-Maurice de Bazelaire de Ruppierre, francoski general